Cette liste de la faune française regroupe les espèces de Galloanserae peuplant la France métropolitaine (Corse comprise).

 thumb | right | Cartographie de la France métropolitaine.

Galloanserae est une infra-classe d'oiseaux comprenant deux ordres : les ansériformes avec les canards, les oies ou encore les cygnes et les galliformes, appelés aussi gallinacés.
Il s'agit d'oiseaux primitifs.

Elle comporte 75 espèces réparties en 2 ordres et 3 familles.

Voici les différentes catégories utilisés par la liste rouge de l'UICN mondial :

Et ceci sont les catégories présentes dans la liste rouge de l'UICN France :

 thumb | right | Le coq gaulois, animal national de la France bien que cela ne soit pas officiel.

Il peut contenir dans cette liste des espèces étant non reconnues par l'UICN France (faute de données par exemple).

Il n'existe pas de Galloanserae endémiques en France.

Ordre : Anseriformes

Famille : Anatidae

Ordre : Galliformes

Famille : Odontophoridae

Famille : Phasianidae

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 

 Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 1998. Inventaire des oiseaux de France, Nathan, Paris. 
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification de Sibley & Moore, 1996
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification CINFO, 1993
 Liste des oiseaux de France A-G et H-Z
 Observations d'oiseaux rares en France sur Oiseaux-nature.com
 INPN - Listes et livres rouges 
 Les oiseaux allochtones en France 
 http://www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr/biblio_ornitho.php?page=especes

Articles connexes 

 Faune de France
 Liste des espèces d'oiseaux de France
 Galloanserae
 Ansériformes
 Galliformes
 Oiseau
 France

France, Galloanserae
Galloanserae